Krumm hat mehrere Bedeutungen:

 in der Alltagssprache oder als Redensart:
 das Adjektiv krumm steht für „verbogen“, „gebeugt“
 Aus krummem Holz geschnitzt ist jemand mit einem schlechten Charakter
 der Krumme Hund steht für einen Ganoven
 Jemandem mit einer krummen Tour kommen, bedeutet, ihm heimtückisch etwas vormachen zu wollen
 Der Krumme Mittwoch ist eine abgekommene Bezeichnung für den Tag vor Gründonnerstag
 Jemanden „krumm zu schließen“ war eine abgeschaffte Leibesstrafe, bei der Hand- und Fußgelenke zusammengekettet wurden

 in der Geographie:
 Krumm (Fluss), Flüsschen in Baden-Württemberg

 in der Botanik:
 Krumm-Segge, Sauergras

Krumm ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Krumm († 1476), Schweizer Priorin
 Arnold Krumm-Heller (1876–1949), deutscher Abenteurer, Arzt, Okkultist und Rosenkreuzer 
 Carsten Krumm, deutscher Jurist
 Christian Krumm (* 1977), deutscher Historiker und Autor
 Franz Krumm (1909–1943), deutscher Fußballspieler
 Hans-Jürgen Krumm (* 1942), deutsch-österreichischer Germanist und Sprachlehr- und -lernforscher
 Heinrich Krumm (1896–1957) deutscher Lederwarenfabrikant
 Hermann Krumm (1855–1915), deutscher Germanist, Autor und Herausgeber
 Johannes Krumm (* 1991), deutscher Baseballspieler
 Karl-Heinz Krumm (1930–1992), deutscher Journalist
 Marcel Krumm (* 1978), deutscher Rechtswissenschaftler
 Michael Krumm (* 1970), deutscher Rennfahrer
 Paul Albert Krumm (1924–1990), deutscher Filmschauspieler
 Rainer Krumm (* 1971), deutscher Autor, Unternehmensberater und Managementtrainer
 Volker Krumm (1934–2020), deutsch-österreichischer Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Goldpfeil Ludwig Krumm AG
 Krümmung
 Krumme
 Krum
 Grum
 Crum